Tiger est le mot qui signifie tigre dans plusieurs langues.

Aéronautique
Tiger désigne :
 Une compagnie aérienne de Singapour :  Tiger Airways ;
 L'avion de tourisme Grumman American AA-5B Tiger ; 
 L'avion militaire Grumman F-11 Tiger ;
 L'avion militaire Northrop F-5 Freedom Fighter (Tiger II) ;
 L'hélicoptère de combat Eurocopter Tigre ; 
 Un moteur d'avion Armstrong Siddeley Tiger ;
 un membre de la NATO Tiger Association.

Toponyme 
 Tiger, ville américaine du comté de Rabun dans l’État de Géorgie.

Bière
La Tiger Beer est une bière asiatique de la Asia Pacific Breweries, filiale d'Heineken.

Informatique

Tiger peut désigner :
 Tiger, une fonction de hachage  cryptographique ;
 Le système d'exploitation Mac OS X v10.4 ;
 Le nom de code de la version 5 de la plate-forme Java (J2SE) ;
 Une entreprise qui fabrique notamment des consoles de jeux vidéo : Tiger Telematics ;
 Un outil de sécurité et de détection d'intrusion sous licence GNU GPL permettant de détecter si un système UNIX n'a pas été compromis par un rootkit ;
 Le langage de programmation utilisé en exemple dans le livre Modern Compiler Implementation in ML  d'Andrew Appel.
 un format de fichier utilisé par le Bureau du recensement des États-Unis : Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing

Entreprises 
 Tiger Corporation, entreprise d'électronique japonaise.
 Tiger Direct, entreprise américaine.
 Tiger ou Flying Tiger Copenhagen, chaîne de boutiques danoises.

Marine 
 Tiger, remorqueur allemand, aujourd'hui navire-musée.
 Tiger, torpilleur de la classe Type 1924 de la Reichsmarine puis de la Kriegsmarine.

Seconde Guerre mondiale

Tiger désigne certains tanks allemands de la Seconde Guerre mondiale :
 
 Le Tiger I ;
 Le Tiger 2, surnommé le tigre royal.

Musique
 , artiste jamaïcain de dancehall.
 Tiger Dee Dee (musicien), artiste français de pop music.
 Tiger est le nom de la guitare utilisée sur scène et en studio par Jerry Garcia comme instrument principal entre 1979 et 1989.

Sport

 Tiger Woods, joueur de golf ;
 Tiger, surnom de l'international australien de Cricket Bill O'Reilly ;
 Football américain : plusieurs équipes participant au championnat universitaire NCAA les Tigers de LSU, les Tigers du Missouri, les Tigers d'Auburn et les Tigers de Clemson ainsi que deux anciennes équipes de la National Football League, les Brooklyn Tigers et les Chicago Tigers ;
 Football canadien : les Tigers de Hamilton, ancienne équipe de la Interprovincial Rugby Football Union ;
 Baseball : les Tigers de Detroit équipe de la Ligue majeure de baseball et les Hanshin Tigers de la NPB ;
 Hockey sur glace : deux équipes, les Tigers de Hamilton, au Canada et les SCL Tigers de Suisse ;
 Rugby à XV : équipe des  Tigers de Leicester ;
 Rugby à XIII : équipe des Castleford Tigers de la Super League et des Wests Tigers de la National Rugby League ; 
 Tiger, surnom de l'équipe de Football de Hull City  AFC, en Angleterre.

Notes et références

Voir aussi